Фукахори — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фукахори, Доминик Сэнюмон (1894—1985) — католический прелат, епископ Фукуоки с 9 марта 1944 года по 15 ноября 1969 год.
 Фукахори, Иосиф Сатоси (1924—2009) — католический прелат, епископ Такамацу с 7 июля 1977 года по 24 сентября 2009 год.